Henoumont bzw. Hénoumont ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Joseph Henoumont (1750–1816), Jurist und Professor Beider Rechte an der Rechtsakademie Düsseldorf
 Edmund Henoumont (1831–1910), russischer Hauptmann, deutscher Dramatiker
 René Hénoumont (1922–2009), belgischer Journalist